Hochstrasser ist der Familienname folgender Personen:

 Alois J. Hochstrasser (* 1941), österreichischer Musiker und Dirigent
 Erwin Hochstrasser (auch Erwin Hochsträsser; 1911–1980), Schweizer Fußballspieler 
 Josef Hochstrasser (* 1947), Schweizer Theologe und Autor
 Robin Hochstrasser (1931–2013), schottisch-US-amerikanischer Physikochemiker
 Urs Hochstrasser (* 1926), Schweizer Physiker
 Xavier Hochstrasser (* 1988), Schweizer Fußballspieler